Charles van Rysselberghe (1850 - 1920), architect
François van Rysselberghe (1846 - 1893), wetenschapper
Octave van Rysselberghe (1855 - 1929), architect
Théo van Rysselberghe (1862 - 1926), kunstschilder
Maria van Rysselberghe-Monnom (1866 - 1959), schrijfster en echtgenote van Théo van Rysselberghe.
Jenny Van Rysselberghe (1879 - 1966), organiste, componiste en nicht van Théo van Rysselberghe
Bernard Van Rysselberghe (1905 - 1984), wielrenner